

Шалкар — місто, Шалкарський район, Актюбинська область
 Шалкар — озеро у Актюбинській області
 Шалкар — озеро у Західно-Казахстанській області
 Шалкар — село, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область
 Шалкар — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Шалкар — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Шалкар — аул, Зайсанський район, Східноказахстанська область
 Шалкар — село, Карасайський район, Алматинська область
 Шалкар — село, Коргалжинський район, Акмолинська область
 Шалкар — село, Теректинський район, Західно-Казахстанська область
 Шалкар — село, Цілиноградський район, Акмолинська область
 Шалкар — залізнична станція Актобинської дирекції Казахстанської дільниці

Шалкар — селище, Навоїйська область